Fatih-moskee (Amsterdam)
 Fatih-moskee (Beringen)
 Fatih-moskee (Eindhoven)
 Fatih-moskee (Gent)
 Fatih-moskee (Helmond)
 Fatih-moskee (Istanboel)
 Fatih-moskee (Roermond)